Emmanuel Léopold Guillaume François Marie (Anderlecht, 4 oktober 2005), Prins van België, is het derde kind van koning Filip van België en koningin Mathilde en derde in lijn voor de troonopvolging.

Hij is geboren op 4 oktober 2005 om 13:06 uur in het Erasmus Ziekenhuis in Anderlecht. Bij de geboorte woog hij 3900 gram en was hij 50 centimeter lang.

Prins Emmanuel werd gedoopt op zaterdag 10 december 2005 in de kapel van het kasteel van Ciergnon, het Ardense buitenverblijf van koning Albert. Als dooppeter kreeg hij erfgroothertog Willem van Luxemburg; zijn doopmeter is zijn tante Elisabeth gravin d'Udekem d'Acoz.

In tegenstelling tot zijn broer en zussen gaat prins Emmanuel sedert 2012 niet naar het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, maar wel naar een school in Kessel-Lo waar kinderen met leerstoornissen terechtkunnen.

Voorouders

Zie ook 
 Belgische monarchie

Prins van België
Huis Saksen-Coburg en Gotha (België)